Andrea Agnello, presbitero e storico italiano del IX secolo
 Andrea Agnello, sceneggiatore italiano